Gereonskirche heißen die Kirchen, deren Patron der heilige Gereon von Köln ist:

Deutschland 
 St. Gereon und Margaretha (Aichschieß), Gemeinde Aichwald (Baden-Württemberg)
 St. Gereon (Berkum), Wachtberg-Berkum (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Boich), Kreuzau-Boich (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Boslar), Linnich-Boslar (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Brachelen), Hückelhoven-Brachelen (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Dürscheven), Zülpich-Dürscheven (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Gereonsweiler), Linnich-Gereonsweiler Nordrhein-Westfalen
 St. Gereon (Köln), Köln (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Köln-Merheim), Köln-Merheim (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Mönchengladbach) (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Monheim) (Nordrhein-Westfalen) 
 St. Gereon (Nackenheim) (Rheinland-Pfalz)
 St. Gereon (Niederbachem), Wachtberg-Niederbachem (Nordrhein-Westfalen)
 Gereonkapelle (Ostbevern), Ostbevern (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Spiel), Titz, Ortsteil Spiel (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Vechelde), Vechelde (Niedersachsen)
 St. Gereon (Vettweiß) (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Würm), Würm (Nordrhein-Westfalen)
 St. Gereon (Zieverich), Bergheim-Zieverich (Nordrhein-Westfalen)

Polen 
 Gereonskirche (Krakau)
 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)